Тере́за Ти́лли (), имя при рождении — Тере́за Мэ́ри Кэ́трин Се́йферт (; 6 ноября 1953, Детройт, Мичиган, США) — американская актриса, комедиантка, кинопродюсер и танцовщица.

Биография 
Тереза Мэри Кэтрин Сейферт родилась 6 ноября 1953 года в Детройте (штат Мичиган, США).

Дебютировала в кино в 1981 году под псевдонимом Сара Йорк, сыграв роль Шелли в фильме «Зловещие мертвецы». Всего Тилли сыграла более чем в сотне фильмов, телесериалов, пьес и рекламных роликов. В 2007 году спродюсировала два короткометражных фильма по мотивам «Зловещих мертвецов». В 2016 году сыграла роль Анны Уинтерс в фильме «Американская басня», за которую получила премию на кинофестивале «Indie Memphis Film Festival». Также выступала в стенд-апе в своём родном Детройте. Выступала в качестве танцовщицы в Лас-Вегасе у певца Пола Ликрисио и группы «His Many Moods».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Комики США
Стендап-комики США
Комики XX века
Комики XXI века
Женщины-комедианты
Киноактрисы США